Бус — дрібна (дек. мікрон) частинка розсипного золота.
 Бус — Те ж саме, що й Бож.
 Бус — комуна Люксембургу.
 Просторічна назва автобусу
 БУС — абревіатура медичної конференції — Британо-Українського симпозіуму.

Примітки

Джерела